Бакспорт има више значења:
 Бакспорт (Јужна Каролина)
 Бакспорт (Мејн)